Brooks är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adam Brooks, flera personer
 Adam Brooks (filmregissör) född 1956), kanadensisk manusförfattare och filmregissör
 Adam Brooks (ishockeyspelare) (född 1996), kanadensisk ishockeyspelare
 Albert Brooks (född 1947), amerikansk skådespelare och filmregissör
 Avery Brooks (född 1948), amerikansk skådespelare
 Brendan Brooks (född 1978), brittisk-kanadensisk ishockeyspelare
 Bryant Butler Brooks (1861–1944), amerikansk politiker
 Charles Wayland Brooks (1897–1957), amerikansk politiker
 Danielle Brooks (född 1989), amerikansk skådespelerska
 Deanna Brooks (född 1974), amerikansk fotomodell och skådespelerska 
 Edwy Searles Brooks (1889–1965), engelsk kriminalförfattare
 Elkie Brooks (född 1945), brittisk sångerska
 Garth Brooks (född 1962), amerikansk countrymusiker
 Geraldine Brooks (född 1955), australisk-amerikansk journalist och författare
 Gwendolyn Brooks (1917–2000), amerikansk författare
 Harriet Brooks (1876–1933), kanadensisk fysiker
 Herb Brooks (1937–2003), amerikansk ishockeyspelare och -tränare
 Holly Brooks (född 1982), amerikansk längdskidåkerska
 James Brooks, flera personer
 James Brooks (1810–1873), amerikansk politiker
 James L. Brooks (född 1940), amerikansk manusförfattare och filmregissör
 John Brooks (1752–1825), amerikansk läkare, militär och politiker
 John Anthony Brooks (född 1993), tysk-amerikansk fotbollsspelare
 Kevin Brooks (född 1959), brittisk författare
 Kimberly Brooks (född 1981), amerikansk skådespelerska
 Louise Brooks (1906–1985), amerikansk skådespelerska
 Mark Brooks (född 1961), amerikansk golfspelare
 Max Brooks (född 1972), amerikansk manusförfattare och skådespelare
 Mehcad Brooks (född 1980), amerikansk skådespelare
 Mel Brooks (född 1926), amerikansk filmregissör och skådespelare
 Meredith Brooks (född 1958), amerikansk singer/songwriter och gitarrist
 Mo Brooks (född 1954), amerikansk politiker
 Nate Brooks (1933–2020), amerikansk boxare
 Neil Brooks (född 1962), australisk simmare
 Phillips Brooks (1835–1893), amerikansk präst och psalmförfattare
 Preston Brooks (1819–1857), amerikansk politiker
 Ralph G. Brooks (1898–1960), amerikansk politiker
 Richard Brooks (1912–1992), amerikansk manusförfattare och filmregissör
 Rodney Brooks (född 1954), australisk forskare 
 Sheri-Ann Brooks (född 1983), jamaicansk friidrotterska 
 Terry Brooks (född 1944), amerikansk fantasyförfattare
 Thor L. Brooks (1907–1982), svensk filmregissör och manusförfattare
 Tony Brooks (1932–2022), brittisk racerförare
 Travis Brooks (född 1980), australisk landhockeyspelare
 Will Brooks (född 1986), amerikansk MMA-utövare
 William Robert Brooks (1844–1922), amerikansk astronom

Engelska efternamn